Otto Wilhelm von Struve (1819–1905) Oroszországban dolgozó balti német csillagász, általában Otto Struve-ként emlegetik
 Otto Struve (1897–1963) orosz-amerikai csillagász, Otto Wilhelm von Struve unokája